Keu – residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli.
Keu – codice ISO 639-3 della lingua akebu.
Keu – Sir Kay, uno dei cavalieri della corte di Re Artù.